Ernst Arnoldi ist der Name folgender Personen:

* Ernst Christoph Arnoldi (1696–1744), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ernst Wilhelm Arnoldi (1778–1841), deutscher Kaufmann